Hottingen ist ein Ortsname:

 Hottingen (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Hottingen (Stadt Zürich), Stadtteil von Zürich, Bezirk Zürich, Kanton Zürich